Kabinett Menabrea steht für folgende Regierungen Italiens:
 Kabinett Menabrea I, 10. Kabinett des Königreiches (1867–1868), historische Rechte
 Kabinett Menabrea II, 11. Kabinett des Königreiches (1868–1869), historische Rechte 
 Kabinett Menabrea III, 12. Kabinett des Königreiches (1869), historische Rechte